Таравера:
  — бывший избирательный округ Новой Зеландии, в 1996 году был присоединён к электорату Роторуа.
 Таравера (вулкан) — действующий вулкан в Новой Зеландии, расположен на острове Северный, в 24 км к юго-востоку от города Роторуа.
 Таравера (озеро) — озеро в Новой Зеландии, расположено на острове Северный, западнее одноимённого вулкана.
 Таравера (река) — река в Новой Зеландии, протекает по территории острова Северный. Исток берёт из одноимённого озера, впадает в залив Бей-оф-Пленти.
  — водопад в Новой Зеландии, расположен на одноимённой реке.